Попов, Илья:
 Попов, Илья Александрович (род. 1978) — президент Ассоциации анимационного кино России, генеральный продюсер Группы компаний «Рики».
 Попов, Илья Алексеевич (род. 2000) — российский боксёр.
 Попов, Илья Анатольевич (род. 1991) — российский биатлонист.
 Попов, Илья Викторович (1871—1937) — русский священнослужитель.
 Попов, Илья Георгиевич (1905—1992) — советский государственный и партийный деятель.
 Попов, Илья Дмитриевич (род. 1995) — российский баскетболист.
 Попов, Илья Константинович (в монашестве Ираклий; 1875—1938) — епископ Русской православной церкви, епископ Пензенский.
 Попов, Илья Павлович (род. 1982) — российский следж-хоккеист.
 Попов, Илья Фёдорович — советский учёный, конструктор сельскохозяйственных машин, лауреат Сталинской премии.